

Sigle 
Fédération Française de Football – federazione calcistica francese
 Final Fantasy V (Final Fantasy Five) – videogioco
 Five for Fighting – nome d'arte del cantautore statunitense John Ondrasik
 Fondazione Franco Fossati - Centro studi e documentazione internazionale sul fumetto, la comunicazione e l'immagine
 Form follows function – "la forma segue la funzione", principio dell'architettura moderna e del design industriale
 Freiland, Freigeld, Freiwirtschaft – partito politico tedesco degli anni 1920
Fridays for future – movimento ambientalista internazionale
 sistema Furlong/Firkin/Fortnight di unità di misura 
 Future Film Festival – festival cinematografico italiano
Le tecniche d frazionamento campo-flusso, tecniche FFF dall'inglese "Field-Flow Fractionation"
Family Food Fight – programma televisivo

Codici 
 FFF – codice vettore ICAO di Freedom Air Services

Musica 
 f, ff o ancora fff, posti sotto al pentagramma, indicano rispettivamente forte, fortissimo e più che fortissimo come dinamica
 "FFF" (festa, farina e forca) – canzone degli Area contenuta nell'album 1978 gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano! del 1978
 FFF (che sta per: Fight For Freedom) – canzone dei Megadeth contenuta nell'album Cryptic Writings del 1997